Višnjevec je lahko:
 Višnjevec Podvrški (Hrvaška)
 Višnjevec (Hrvaška)